Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2023 будет проводиться с 28 февраля по 5 марта 2023 года в городе Каламазу (штат Мичиган). Турнир будет проводиться в 16-й раз.

В чемпионате будут принимать участие 16 команд.

Команда-победитель чемпионата получит право представлять США как смешанная парная сборная США по кёрлингу на .

Формат турнира

Составы команд

Групповой этап

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2023

Спорт в США в 2023 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Мичигане
Март 2023 года